Pego steht für

 Pego (Abrantes), eine Gemeinde (Freguesia) in Portugal
 Pego (Alicante), eine Gemeinde in der Provinz Alicante in Spanien

Personen:
 Gerald Di Pego (* 1941), US-amerikanischer Drehbuchautor und Romanautor
 Heinrich Carl Christian Pego (1828–1893), deutscher Kaufmann und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft